|-
| (8001) Рамсден (Ramsden) ||  || 4 октября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
|  ||  || 4 декабря 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8003) Кельвин (Kelvin) || 1987 RJ || 1 сентября 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8004) 1987 RX || 1987 RX || 12 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8005) Albinadubois || 1988 MJ || 16 июня 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8006) Таккини (Tacchini) || 1988 QU || 22 августа 1988 || Сан-Витторе || -
|-
|  ||  || 8 сентября 1988 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
|  ||  || 10 октября 1988 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (8009) Beguin ||  || 25 января 1989 || CERGA || К. Поллас
|-
| (8010) Bohnhardt ||  || 3 апреля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8011) Саидзёкэиити (Saijokeiichi) ||  || 29 ноября 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 29 апреля 1990 || Сайдинг-Спринг || A. N. Zytkow, M. J. Irwin
|-
| (8013) Гордонмур (Gordonmoore) || 1990 KA || 18 мая 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8014) 1990 MF || 1990 MF || 26 июня 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
|  ||  || 24 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 27 августа 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
|  ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8018) 1990 SW || 1990 SW || 16 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8019) Карачкина (Karachkina) ||  || 14 октября 1990 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
| (8020) Erzgebirge ||  || 14 октября 1990 || Таутенбург || Ф. Бёрнген, Шмадель Л. Д.
|-
| (8021) Walter ||  || 22 октября 1990 || Паломар || Кэролин Шумейкер, Дэвид Леви
|-
| (8022) Scottcrossﬁeld ||  || 10 ноября 1990 || Клеть || А. Мркос
|-
| (8023) Джозефуокер (Josephwalker) || 1991 DD || 17 февраля 1991 || Симидзу || Т. Урата
|-
| (8024) Робертуайт (Robertwhite) || 1991 FN || 17 марта 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8025) Forrestpeterson ||  || 22 марта 1991 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8026) Johnmckay ||  || 8 мая 1991 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8027) Robertrushworth ||  || 7 августа 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8028) Джоэнгл (Joeengle) || 1991 QE || 30 августа 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8029) Miltthompson ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8030) Williamknight || 1991 SK || 29 сентября 1991 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8031) Уильямдана (Williamdana) || 1992 ER || 7 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8032) Майкладамс (Michaeladams) ||  || 8 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
|  ||  || 26 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8034) Акка (Akka) || 1992 LR || 3 июня 1992 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (8035) 1992 TB || 1992 TB || 2 октября 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (8036) Maehara ||  || 16 октября 1992 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
|  ||  || 20 апреля 1993 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (8038) 1993 JG || 1993 JG || 11 мая 1993 || Нати-Кацуура || Ё. Симидзу, Т. Урата
|-
| (8039) Grandprism ||  || 15 сентября 1993 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, Эрик Эльст
|-
| (8040) Утсумикадзухико (Utsumikazuhiko) ||  || 16 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8041) Масумото (Masumoto) ||  || 15 ноября 1993 || Kashihara || Ф. Уто
|-
|  ||  || 12 января 1994 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8043) Фукухара (Fukuhara) ||  || 6 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8044) Цутияма (Tsuchiyama) || 1994 YT || 28 декабря 1994 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8045) Камияма (Kamiyama) || 1995 AW || 6 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8046) Адзики (Ajiki) || 1995 BU || 25 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8047) Акикиносита (Akikinoshita) ||  || 31 января 1995 || Оидзуми || Т. Кобаяси
|-
| (8048) Андрле (Andrle) ||  || 22 февраля 1995 || Клеть || М. Тихи, З. Моравец
|-
|  ||  || 17 марта 1996 || Халеакала || NEAT
|-
| (8050) Beishida || 1996 ST || 18 сентября 1996 || Синлун || BAO SCAP
|-
| (8051) Пистория (Pistoria) ||  || 13 августа 1997 || Сан Марселло || Л. Тези, Г. Каттани
|-
| (8052) Новалис (Novalis) || 2093 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8053) Клейст (Kleist) || 4082 P-L || 25 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8054) Брентано (Brentano) || 4581 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8055) Арним (Arnim) || 5004 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8056) Тик (Tieck) || 6038 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8057) Гофмансталь (Hofmannsthal) || 4034 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8058) Цукмайер (Zuckmayer) || 3241 T-3 || 16 октября 1977 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8059) Дилияннис (Deliyannis) || 1957 JP || 6 мая 1957 || Бруклин || IAP
|-
| (8060) Аний (Anius) ||  || 19 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (8061) Гаудиум (Gaudium) || 1975 UF || 27 октября 1975 || Циммервальд || Пауль Вильд
|-
| (8062) Охоцимский (Okhotsymskij) || 1977 EZ || 13 марта 1977 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8063) Кристинатомас (Cristinathomas) ||  || 7 декабря 1977 || Паломар || Шелте Бас
|-
| (8064) Лисица (Lisitsa) || 1978 RR || 1 сентября 1978 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8065) Находкин (Nakhodkin) ||  || 31 марта 1979 || Крым || Черных Н. С.
|-
| (8066) Poldimeri ||  || 6 августа 1980 || Ла-Силья || Ричард Уэст
|-
| (8067) Helfenstein || 1980 RU || 7 сентября 1980 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8068) Vishnureddy ||  || 6 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8069) Benweiss ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8070) DeMeo ||  || 2 марта 1981 || Сайдинг-Спринг || Шелте Бас
|-
| (8071) Симонелли (Simonelli) || 1981 GO || 5 апреля 1981 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8072) Ёдзикондо (Yojikondo) ||  || 1 апреля 1981 || Гарвард || -
|-
| (8073) Johnharmon || 1982 BS || 24 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8074) Slade ||  || 20 ноября 1984 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (8075) Роеро (Roero) || 1985 PE || 14 августа 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8076) Фоскарини (Foscarini) ||  || 15 сентября 1985 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8077) Хойл (Hoyle) ||  || 12 января 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8078) Carolejordan ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8079) Bernardlovell ||  || 4 декабря 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (8080) Интел (Intel) ||  || 17 ноября 1987 || CERGA || - 
|-
| (8081) Леопарди (Leopardi) || 1988 DD || 17 февраля 1988 || Сан-Витторе || -
|-
| (8082) Haynes || 1988 NR || 12 июля 1988 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (8083) Mayeda || 1988 VB || 1 ноября 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (8084) Даллас (Dallas) ||  || 6 февраля 1989 || Сендай || М. Коисикава
|-
|  ||  || 7 февраля 1989 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (8086) Peterthomas ||  || 1 сентября 1989 || Паломар || Эдвард Боуэлл
|-
| (8087) Кадзутака (Kazutaka) ||  || 29 ноября 1989 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8088) Австралия (Australia) ||  || 23 сентября 1990 || Крым || G. R. Kastel', Журавлёва Л. В.
|-
| (8089) Юкар (Yukar) ||  || 13 октября 1990 || Таутенбург || Шмадель Л. Д., Ф. Бёрнген
|-
|  ||  || 15 сентября 1991 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (8091) 1992 BG || 1992 BG || 24 января 1992 || Симидзу || Т. Урата
|-
|  ||  || 29 февраля 1992 || Ла-Силья || UESAC
|-
|  ||  || 25 октября 1992 || Уэнохара || Н. Кавасато
|-
|  ||  || 24 октября 1992 || Дайник || А. Сугиэ
|-
|  ||  || 18 ноября 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (8096) Эмильзоля (Emilezola) ||  || 20 июля 1993 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (8097) Яманиси (Yamanishi) || 1993 RE || 12 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8098) Miyamotoatsushi ||  || 19 сентября 1993 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (8099) 1993 TE || 1993 TE || 8 октября 1993 || Yatsuka || Х. Абэ, С. Миясака
|-
| (8100) Нобеяма (Nobeyama) || 1993 XF || 4 декабря 1993 || Нюкаса || М. Хирасава, С. Судзуки
|}